Барон Андре́й Льво́вич фон Никола́и (; , Страсбург — ) — писатель, президент Академии наук; его сын Павел Андреевич (1777—1847), поверенный в делах в Англии, в Швеции; его внуки — Николай Павлович (1818—1869), посланник в Дании; Александр Павлович (1821—1899), начальник главного управления наместника кавказского, товарищ министра (1862), министр (1881—1882) народного просвещения, член Государственного совета.]  РНБ, ф. 519, 4 карт., 1789—1893. ИР АН ГССР, ф. 4, 181 ед. хр., 1840—1900.</ref>) — российский поэт, библиотекарь и педагог немецкого происхождения, учитель логики великого князя Павла Петровича (с 1796 года — император Павел I). С 1796 года Николаи — член кабинета императора Павла I в звании государственного секретаря. Президент Петербургской Академии наук в период с 15 апреля 1798 года по 6 февраля 1803 года.

Биография 

Людвиг Генрих Николаи родился в столице Эльзаса Страсбурге 27 декабря 1737 года. Происходил из немецкой евангелической семьи страсбургского архивариуса Кристофа Николаи и его жены Софии-Шарлотты Фабер.

После окончания евангелической гимназии, учился в находящимся тогда под немецким влиянием Страсбургском университете (по специальностям философия и право), который закончил в 1760 году, защитив докторский диплом в области права. Тогда же Николаи опубликовал своё первое собрание элегий, писем, од и басен (Elegien und Briefe). Затем он переехал в Париж, где познакомился с философами-энциклопедистами (Дидро, Вольтер, Руссо, Монтескьё, Д’Аламбером). Это знакомство открыло для Николаи, как молодого человека незнатного происхождения, двери светских и литературных салонов Парижа.

В Париж Николаи приехал вместе со своим другом детства Францем Германом Лафермьером ( 1737—1796). Здесь же они оба начали свои карьеры при Российском дворе. Лафермьер первым получил приглашение к петербургскому двору в 1765 году; Николаи начал свою российскую карьеру в Вене секретарём у князя Д. М. Голицына. Затем в 1766 году Николаи получил место наставника и компаньона сына графа К. Г. Разумовского Алексея.

В 1769 году Николаи был приглашён в Петербург, где по инициативе Екатерины II получил место наставника великого князя Павла Петровича, который став императором в 1796 году присвоил Николаи звание Государственного секретаря и сделал его членом кабинета. В апреле 1798 года Николаи был также назначен Президентом Императорской Академии наук.

В 1773 году Николаи был назначен секретарем великой княгини Натальи Алексеевны, затем — Марии Федоровны. В 1781—1782 годах, когда Николаи сопровождал Великого князя и Великую княгиню в поездке по Европе и вновь посетил Вену, император Иосиф II пожаловал Николаи дворянство (титул барона) — в один день с Иоганном Вольфгангом фон Гёте.

В период 1773—1784 годов были опубликованы написанные Николаи рыцарские поэмы. Преобладающим тоном в них был моралистический просвещенческий оптимизм; добродетельные души получали искупление уже на земле. В отличие от большинства петербургской аристократии Людвиг Генрих фон Николаи был знатоком английского языка; он был увлечён английской философией и литературой. Во время своей жизни в Петербурге Николаи внимательно следил за развитием немецкой литературы, поддерживал контакты с немецкими писателями и приобрёл обширную коллекцию немецкой литературы, литературным образцом которой считал Виланда, новую немецкую литературу не принимал.

В 1788 году Николаи приобрёл имение Монрепо (Mon Repos), которым бароны Николаи владели до 1944 года. Здесь в 1804 году был специально выстроен библиотечный флигель, где размещалась собранная Людвигом Генрихом фон Николаи и дополненная его сыном библиотека (примерно 9 тысяч томов), подаренная в 1916 году библиотеке Хельсинкского университета.

В начале 1803 года барон Николаи решил оставить службу, признаваясь, что с «каждым днём все более и более его бьет в нос эта придворная клоака, в которой непрерывно совершаются мелкие гадости, и в нем созревает желание непременно выйти в отставку». Он удалился в своё любимое имение Монрепо, где и умер 28 ноября 1820 года.

Семья 
Жена (с 1776 года) — Иоганна (Маргарита) Фёдоровна Поггенполь (1738 или 1747 — 1820), дочь (по другим сведениям племянница) банкира Фридриха-Вильгельма Поггенпольца (1705—1770). По словам современника, барон Николаи и его жена были четой почтенной и очень образованной; у себя они принимали хотя и этикетно, но радушно; они считались людьми важными, как по своему состоянию, так и по своим связям при дворе. Баронесса была хорошей хозяйкой, и, отличаясь большой расчетливостью, умело управляла своим состоянием. Их единственный сын — Павел Николаи (1777—1866).

Сочинения 
 Vermischte Gedichte und prosaische Schriften. — Берлин, 1792
 Theatralische Werke. — Кенигсберг, 1811
 Poetische Werke. — Berlin, 1817

См. также 
 Опперман, Карл Иванович

Примечания

Литература 
 
 
 
 Томан И. Б. Немецкие поэты в России. — , 2010

Ссылки 
  Николаи. Заметка. (Воспоминания о Лафермьере и А. Л. Николаи)  // Русский архив. — 1892. — Кн. 1. — Вып. 3. — С. 334—336.
 Николаи Андрей Львович (Генрих-Людвиг) 

Президенты Российской академии наук
Действительные члены Петербургской академии наук
Библиотекари Российской империи
Дворянство Австрии
Дворянство Германии
Писатели Выборга
Поэты Германии
Эпоха Просвещения
Андрей Львович
Выпускники Страсбургского университета